Alois Luigi Tomasini (Pesaro, 1741 - Esterházy, 1808), músic italià
 George Tomasini (Springfield, Massachusetts, 1909 − Hanford, Califòrnia, 1964), muntador de cinema estatunidenc